Produkthaftungsgesetz steht für:

Produkthaftungsgesetz (Deutschland)
Produkthaftungsgesetz (Österreich)

Siehe auch:
Produkthaftung